Desa Drenges kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Drenges (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Drenges (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 112,08), Jawa Timur, 
 Desa Drenges (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 111,99), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar